Edmund – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Edmondo
Edmund – centro abitato della Contea di Iowa (Wisconsin)
Kyle Edmund – tennista britannico

Pagine correlate
Edmunds
Edmond